Ширі́-Урска́м, Шірі-Урскам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 415 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1062,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ширі-Урскам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ширі-Урскам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза